Новые (перспективные) технологии — технологии, которые представляют изменения в рамках области конкурентного преимущества, технического и социального развития человечества. Данный тип технологий основывается как на достижениях последних лет, так и на отдельных открытиях прошлого века, которые до сих пор остаются спорными, не раскрыв свой потенциал. Примерами могут послужить преимплантационная генетическая диагностика, генная терапия, которые датируются 1989 и 1990 годах соответственно.

Новые технологические направления могут быть результатом технологической конвергенции различных областей знаний, и эволюционирующих систем ведущих к созданию новых перспективных технологий и направлений. Конвергенция объединяет ранее отдельные технологии, чтобы они делились ресурсами и становились единым целым, создавая большую эффективность. Примерами таких областей являются методы адаптивного управления теории управления, методы распознавания речи и тому подобное.

Новые перспективные технологии многогранны и включают в себя множество других дисциплин такие как образовательные технологии, информационные технологии, нанотехнологии, биотехнологии, когнитивные науки, робототехника и искусственный интеллект

Существует множество мнений, касаемо значимости, статуса и целесообразности различных новых технологий. Поэтому о их последствиях для общества ведутся постоянные общественно-политические дискуссии. Несмотря на радикальную новизну и неокрепший характер, Новые технологии часто воспринимаются как способные изменить статус-кво.

История появления новых технологий 
Перспективные технологии и инновационные методы появлялись и разрабатывались во все времена. Некоторые из этих технологий являются результатом теоретических разработок, другие-практических исследований и наблюдений. При этом в большинстве случаев появление новых технологий обычно приводит к замене технологий, основанных на предыдущих достижениях, понижая значимость и полезность таких технологий. Одним из множества примеров является замена конных экипажей на автомобильный транспорт.

Примеры новых перспективных технологий 
Искусственный интеллект

Искусственный интеллект — раздел компьютерной лингвистики и информатики, занимающийся формализацией проблем и задач, подобных действиям, которые выполняет человек.

Основные задачи исследований ИИ включают рассуждения, планирование, обучение, обработку естественного языка (общение), способность перемещать объекты и манипулировать ими.

Специфичность сложившейся ситуации, кроме очевидного вопроса о природе сущности и создания интеллекта, придаёт отсутствие прочной базы, при помощи которой появлялась бы возможность утверждать о наличие сознания у ИИ.

Следующий этап, запланированный разработчиками, — самообучение искусственного интеллекта и развитие алгоритмов машинного обучения.

Ведущими отечественными компаниями в области ИИ являются:

• Яндекс (так же участвующий в разработке беспилотных автомобилей)

• VisionLabs (спроектировавший платформу по распознанию лиц)

• ABBY (компания, занимающаяся распознаванием текстов)

• Центр Речевых технологий (разрабатывающий продукты по распознанию речи и звуков)

3D-Печать 

3D-Печать - одна из форм технологий аддитивного производства, где трехмерный объект создается путем наложения последовательных слоев материала в соответствии с цифровой моделью изделия. В большинстве случаев применяется для производства деталей сложной геометрии.

В сочетании с другими интернет-технологиями 3D-печать позволит мгновенно отправлять цифровые чертежи практически любого материального продукта другому лицу, которое будет изготовлено на месте, что значительно ускорит покупку товара на онлайн-платформах.

Для вывода трёхмерных данных используется специальное 3D-принтер. Устройство позволяет выводить различную информацию, преобразуемую в физические объекты.  В основе технологии находится принцип послойного создания, выращивания твёрдой модели. Впервые процесс 3D-печати был разработан и представлен Чаком Халлом в 1984 г.

Современные технологии привели к созданию двух видов подобных устройств. Принтеры, которые создают объекты путём склеивания или плавления материала. Принтеры, которые используют метод выливания и распыления материала при изготовлении предметов.

Противораковые вакцины 
Вакцина против рака — это вакцина, которая способствует лечению существующей раковой опухоли или предотвращает развитие рака у определенных лиц группы высокого риска. Вакцины, которые лечат существующий рак, известны как терапевтические вакцины против рака. В настоящее время не представлены вакцины, способные предотвратить данное заболевание в целом. Однако, ученые прилагают все усилия для нахождения средств по борьбе с недугом.

Для синтеза вакцины у пациентов забирают образцы иммунных клеток и активируют их с помощью особенных антигенов. Сегодня в большинстве случаев исследователи используют ингибиторы белка-ловушки для иммунотерапии рака. Так клетки становятся видимыми для организма и повышается вероятность борьбы с заболеванием.

Мясо из пробирки 

Мясо из пробирки, так же известное как искусственное мясо — мясо, которое создается в лабораторных условиях, в виде культуры клеток, которое никогда не являлось частью полноценного биологического животного. Так, первое мясо из пробирки было представлено голландскими учёными в 2013 году.

На данном этапе всё больше и больше исследовательских центров работают над выработкой растительного мяса. Одна из проблем, которую еще предстоит решить — дорогая себестоимость готового продукта из-за технологий его получения.

Нанотехнологии 
Нанотехнологии — это область фундаментальной и прикладной науки, в которой изучаются закономерности химических и физических структур протяженностью порядка нескольких нанометров или долей нанометра. Применяется для получения материалов с уникальными физико-химическими свойствами. Данная сфера имеет дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза.

На настоящее время нанотехнологии как перспективная научная отрасль открывает множество направлений в развитии информационных технологий, методов получения и обработки материалов, охране окружающей среды, медицине, авиации и космической индустрии.

Выделяют три основных направления в отрасли нанотехнологий, которые коррелируют между собой. Разработка наномашин и механизмов-роботов, манипуляция атомами и молекулярными системами, изготовление электронных сфер( в том числе и объемных).

Подробнее о нанотехнология и инновационных открытиях, появляющихся в Российской Федерации можно узнать с помощью различных онлайн-изданий. С 2006 года стал выходить междисциплинарный научный журнал Российские нанотехнологии, презентующий результаты фундаментальных исследований. На сайте http://www.rusnanonet.ru возможно получить информацию не только о нанонауке, но и о разработчиках, которые организуют проекты. В середине 2004 года стал активен крупнейший в России агрегатор новостей в сфере наноиндустрии http://www.nanonewsnet.ru.

Робототехника 
Робототехника — отрасль, занимающееся разработкой, созданием, эксплуатацией машин и устройств, запрограммированных на самостоятельное выполнение конкретных задач.

В настоящее время выделяют строительную, промышленную, бытовую, медицинскую, авиационную и экстремальную (военную, космическую, подводную) робототехнику.

В России направление, связанное с робототехникой, достаточно перспективное. Его рассматривают не только на мировом и государственном уровне, но и внедряют в образовательные процессы школ и высших учебных заведений. Формируются новые структуры и варианты применения данной передовой технологии.

Дебаты, связанные с появлением новых технологий 

Перспективные технологии могут в будущем привнести многое в социум и государственно-экономические процессы. Однако, ввиду того, что вышеупомянутый тип технологий на данный момент развит не в полной мере и не раскрыл весь потенциал, многие склонны ставить под сомнение и даже опасаться данных процессов.

Некоторые  последствия можно наблюдать уже сейчас. Так, с постоянным развитием социальных сетей, увеличивается количество  преступлений, связанных с незаконным распространением личной информации, дискриминацией и виртуальным мошенничеством.

Неоднозначно и влияние искусственного интеллекта. С одной стороны, глубокое изучение сферы способствует совершенствованию инфраструктуры. С другой стороны, возникают ранее неизвестные проблемы. Кто ответственен за действия ИИ? Актуальна ли концепция «черного ящика» и можно ли от неё отказаться? Как конструировать этику Искусственного Интеллекта? На эти вопросы до сих пор не найден однозначный ответ.

Стоит отметит, что положительные аспекты, безусловно, преобладают. Так, мясо из пробирки является значимым аналогом для вегетарианцев и людей с непереносимостью компонентов животной продукции. Более того, вакцина против рака может в перспективе стать важной частью лечения и реабилитации онкологических больных. 

Перспективные технологии способны во многом облегчить жизненные процессы, увеличить уровень образования и привнести новые методы производства и предоставления товаров и услуг.

Литература 

Абдулвалиев А.Ф и др. Преступления, совершаемые с использованием информационных технологий. — Тюмень, 2021. — 376 с.

Балабанов В.И. Нанотехнологии. Правда и вымысел. — Москва, 2010. — 384 с.

Белоусов Д. Р., Апокин А. Ю., Пенухина Е. А., Сабельникова Е.М., Фролов И.Э. Развитие науки и технологий: возможности и риски для общества. — Москва, 2015. — 156 с.

Жихарев И.В., Ляшенко В.И. Нанотехнологии в мире и Украине: Перспективы и развитие// Экономический вестник Донбасса. — Донбасс, 2007. — 117-145 с.

Коноплёва И.А., Хохлова О.А., Денисов А.В. Информационные технологии. — Москва : Проспект, 2015. — 328 с.

Резников Б.Ф. Вакцина против рака и других болезней, связанных с нормальным иммунитетом. — Москва, 2015. — 162 с.

Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности. — Москва : Техносфера, 2008. — 352 c. — ISBN 978-5-94836-161-1.

Примечания 

Трансгуманизм
Биоэтика
Технологические системы
Искусственный интеллект
Вегетарианство
Нанотехнология